Михаил Мандельштам:
 Мандельштам, Михаил Иосифович (1902—1980) — советский палеонтолог, геолог.
 Мандельштам, Михаил Львович (Моисей Лейбович; 1866—1939) — российский адвокат, публицист.
 Мандельштам, Михаил Юрьевич (род. 1965) — российский молекулярный генетик, энтомолог, доктор биологических наук.